Les Internationaux du Japon sont un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier II, se dispute du 16 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Kim Clijsters, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Svetlana Kuznetsova et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Internationaux du Japon
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2002
Tokyo
Sport au Japon en 2002
Tennis en septembre 2002